Оле́г Ивано́в:
 
 Иванов, Олег Борисович (род. 1947) — советский и российский композитор.
 Иванов, Олег Борисович (род. 1972) – российский общественный и политический деятель,  политолог, конфликтолог, публицист.
 Иванов, Олег Валентинович (род. 1962) — российский деятель киноиндустрии, актёр.
 Иванов, Олег Викторович (род. 1967) — советский футболист.
 Иванов, Олег Владимирович (1908—1969) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Иванов, Олег Николаевич (род. 1948) — советский футболист и российский мини-футбольный тренер.
 Иванов, Олег Яковлевич (1952—1995) — советский хоккеист.